Всеобщие выборы в Перу проходили 9 июня 1963 года. На них избирались президент и члены обеих палат Конгресса Республики после того, как результаты предыдущих выборов 1962 года были отменены и последующим за этим военным переворотом. При поддержке партии Народное действие и ХДП Фернандо Белаунде Терри выиграл президентские выборы, получив 39 % голосов. В то же время партия Априста получила большинство мест в Палате представителей и в Сенате.

После последующего переворота 3 октября 1968 года выборы в Перу не проводились вплоть до выборов в Конституционное собрание в 1978 году.

Результаты

Президентские выборы

Палата представителей

Сенат

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
1963 год в Перу
Июнь 1963 года